Il singolare del torneo di tennis IGA U.S. Indoor Championships 2000, facente parte del WTA Tour 2000, ha avuto come vincitrice Monica Seles che ha battuto in finale Nathalie Dechy 6-1, 7-6(3).

Teste di serie 

Assente
 Monica Seles (campionessa)
 Amanda Coetzer (semifinali)
 Amy Frazier (quarti di finale)

 Nathalie Dechy (finale)
 Lisa Raymond (quarti di finale)
 Sylvia Plischke (secondo turno)
 Sarah Pitkowski (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

IGA U.S. Indoor Championships 2000